Ђулићи могу бити:

 Ђулићи (Теслић), насеље у општини Теслић, Република Српска, БиХ
 Ђулићи (Зворник), насеље у општини Зворник, Република Српска, БиХ
 Ђулићи (Андријевица), насеље у општини Андријевица, Република Црна Гора
 Ђулићи (збирка песама), збирка песама Јована Јовановића Змаја
 Ђулић (деминутив), деминутив од речи Ђул, персијска и турска реч за ружу (ђулић тада означава ружицу)